Piedraia är ett släkte av svampar. Piedraia ingår i familjen Piedraiaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Piedraia